El Saúz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Saúz, Querétaro Arteaga, Pedro Escobedo, 
 El Saúz, Oaxaca, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar